En Sangar (eller sanger) () er en midlertidig befæstet stilling med et brystværn, som oprindelig blev lavet af sten, og nu om dage bygges af sandsække eller tilsvarende. Sangars bygges normalt i terræn, hvor det ikke er praktisk muligt at grave skyttegrave. Begrebet bruges stadig ofte af British Army.

Ordet stammer fra Hindi og Pashto og kommer oprindeligt fra det persiske ord sang, "sten". Begrebet blev først brugt på engelsk (ifølge Oxford English Dictionary) i formen sunga og stammer fra 1841.

Traditionel brug 
Begrebet blev oprindelig brugt af British Indian Army til at beskrive små midlertidige befæstede stillinger ved Nordvestgrænsen i Indien og i Afghanistan. Det blev i vidt omfang brugt af briterne under felttoget i Italien under 2. verdenskrig.

Moderne brug 

I nyere tid er brugen af begrebet blevet udvidet til at omfatte en bredere vifte af små, halvpermanente befæstede stillinger. Den uafhængige overvågningskommission skrev efter uroen i Nordirland:

Henvisninger

Eksterne kilder 

 Staff, Army dismantles NI post BBC, 31 July 2000. Artikel om nedrivningen af Borucki sangaren ved Crossmaglen i det sydlige Armagh.
 ,
 
 . A description and photographs of British Army Sangars.
  "To construct a 2 man Sanger kit will take 4 men and 1 machine approx 2.5 - 3 hours and 18m³ of fill material."

Fæstningsanlæg